Sassone est un nom de famille notamment porté par :
 Dominique Estrosi Sassone (née en 1958), femme politique française ;
 Felipe Sassone (1884-1959), écrivain et journaliste péruvien ;
 Marco Sassone (né en 1942), peintre italien ;
 Oley Sassone, réalisateur et scénariste américain ;
 Paolo Sassone-Corsi (1956-2020), chercheur en biologie moléculaire italien ;
 Robert Sassone (1978-2016), coureur cycliste français.

Voir aussi